Dieser Artikel befasst sich mit der Fußballolympiaauswahl der DDR während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Nach zwei Siegen gegen Italien in der 1. Runde zog die Mannschaft der DDR in die entscheidende 2. Runde ein. Dort kam es nach dem Rückzug der finnischen Mannschaft zum Duell gegen Jugoslawien. Nach einem Sieg in Rostock genügte im Rückspiel das torlose Unentschieden zur Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

1. Runde

2. Runde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader 
Der bereits nominierte Gerd Kische von Hansa Rostock, brach sich eine Woche vor Turnierbeginn einen Zeh und wurde durch Frank Ganzera ersetzt.

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach zwei Siegen gegen Ghana und Kolumbien im letzten Spiel gegen Polen um den Gruppensieg, welches der spätere Olympiasieger für sich entscheiden konnte.
Die Zwischenrunde wurde durch zwei Siege gegen Mexiko und BR Deutschland, sowie einer Niederlage gegen Titelverteidiger Ungarn auf dem zweiten Platz abgeschlossen, welches zum Spiel um Platz 3 berechtigte.
In diesem trennte man sich von der Sowjetunion nach Verlängerung Unentschieden, was beiden Mannschaften die Bronzemedaille einbrachte.

Vorrunde (Gruppe 4) 

|}

Zwischenrunde (Gruppe A) 

|}

Spiel um Platz 3

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

DDR
Fussball 1972
Fußball-Olympiaauswahl der DDR